Obernier steht für:
Franz Obernier (1839–1882), deutscher Mediziner und Hochschullehrer in Bonn
Villa Obernier in Bonn